Каслрей (Каслра;  ; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Роскоммон (провинция Коннахт).

Местная железнодорожная станция была открыта 15 ноября 1860 года.

Город-побратим Каслрея —  Ньюарк.

Климат

Демография 
Население — 1873 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1788.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Роскоммон